Bill Eadie (1947-), catcheur (lutteur professionnel) américain
 Robert Eadie (1877-1954), peintre et aquarelliste britannique
 Sean Eadie (1969-), coureur cycliste australien